Die Schweizer Parlamentswahlen 1991 fanden am 20. Oktober 1991 statt. Dabei waren alle 200 Mandate des Nationalrats sowie die Mehrzahl der Mandate im Ständerat neu zu vergeben. Diese 44. Legislaturperiode dauerte vier Jahre bis Oktober 1995.

Die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei den Nationalratswahlen 1991 betrug 46,0 %, mit kantonalen Werten zwischen 23,6 % in Nidwalden und 69,0 % in Schaffhausen.

Wahlgewinner waren die rechten Protestparteien. Die Auto-Partei steigerte sich von zwei auf acht Nationalräte und verdoppelte ihren Wähleranteil. Im Tessin erzielte die neugegründete Lega dei Ticinesi auf Anhieb zwei National- und einen Ständeratssitz. Die evangelikal-konservative Eidgenössisch-Demokratische Union konnte erstmals einen Nationalrat stellen. Auch SVP und Schweizer Demokraten (SD) gewannen. Auf der anderen Seite konnte auch die Grüne Partei zulegen, ihre Gewinne ging allerdings hauptsächlich zulasten der kleinen linksalternativen Gruppierungen. Die grössten Wahlverlierer bei den Nationalratswahlen waren die FDP, die CVP und der Landesring (LdU).

In den Ständeratswahlen triumphierte die FDP (+4 Sitze), welche erstmals seit 1935 die CVP als stärkste Partei in der kleinen Kammer ablöste.

Wahlmodus

Nationalrat 
Die Nationalräte werden seit 1919 nach dem Proporzwahlsystem gewählt, d. h. die Sitze werden nach dem Wähleranteil der Parteilisten in den einzelnen Kantonen verteilt und erst innerhalb der Liste gemäss den Personenstimmen. Die Anzahl Sitze pro Kanton werden anhand der Einwohnerzahl bestimmt.

Ausführlicher hierzu: Nationalrat (Schweiz) – Wahlverfahren

Ständerat 
Jeder Kanton wählt seit 1848 zwei Vertreter für den Ständerat (ehemalige Halbkantone: einen Vertreter). Die Ständeratswahlen richten sich nach kantonalem Recht. In den meisten Kantonen wurde auch die Ständevertretung am 20. Oktober gewählt. In den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Glarus, Nidwalden und Obwalden  und Appenzell Ausserrhoden wählten die Landsgemeinden im Frühjahr die Ständeräte. In allen anderen Kantonen wurden die Ständeräte bei Urnenwahlgängen ermittelt. Normalerweise am gleichen Tag wie die Nationalratswahlen. Abweichende Termine hatten die Kantone Graubünden und Zug.

Ausführlicher hierzu: Ständerat – Wahlverfahren

Resultate Nationalrat

Parteien, Wähler, Sitze 
Die landesweiten Ergebnisse sahen wie untenstehend dargestellt aus. Resultate aus den Kantonen finden sich unter Schweizer Parlamentswahlen 1991/Resultate Nationalratswahlen.

Wähleranteile in den Kantonen (mit mehreren Sitzen) 
Wählerzahlen, Prozente kleinerer Parteien und Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 1991/Resultate Nationalratswahlen

Sitzverteilung in den Kantonen 
Stimmen und Prozente in den Kantonen sowie die Namen der Gewählten unter Schweizer Parlamentswahlen 1991/Resultate Nationalratswahlen.

Quelle:

Ergebnisse der Ständeratswahlen

Sitzverteilung

Gewählte Ständeräte 
Detaillierte Ergebnisse mit Stimmen aller Kandidierenden unter

Weblinks 
Bundesblatt vom 3. Dezember 1991 mit amtlichen Schlussresultaten
Nationalratswahlen 1991 - Übersicht und Analyse. Anhang: Ständeratswahlen 1990/91
Internationale Parlamentarische Union, Ergebnisse der Wahlen 91 (englisch; PDF; 30 kB)
Anzahl der Kandidaturen nach Kanton

Einzelnachweise 

Parlamentswahlen 1991
Parlamentswahl 1991
Wahlen 1991